Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1998 in Elista. An der Olympiade nahmen 110 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 13 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft drei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Russland

2. USA

3. Ukraine

4. Israel

5. China

6. Deutschland

7. Georgien

8. Russland B

9. Ungarn

10. Rumänien

11. England

12. Niederlande

13. Weißrussland

14. Lettland

15. Polen

16. Armenien

17. Bulgarien

18. Jugoslawien

19. Kasachstan

20. Schweden

21. Tschechien

22. Litauen

23. Slowenien

24. Kuba

25. Kroatien

26. Frankreich

27. Usbekistan

28. Argentinien

29. Spanien

30. Bosnien und Herzegowina 

Der zweite Ersatzspieler Muhamen Borić kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

31. Schweiz

32. Russland C

33. Indien

34. Mexiko

35. Philippinen

36. Griechenland

37. Moldawien

38. Ägypten

39. Kirgisistan

40. Estland

41. Italien

42. Kanada

43. Aserbaidschan

44. Albanien

45. Finnland

46. Mazedonien

47. Tadschikistan

48. Brasilien

49. Mongolei

50. Österreich

51. Island

52. IBCA

53. Bangladesch

54. Belgien

55. Vietnam 

Der zweite Ersatzspieler Đặng Tất Thắng kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

56. Neuseeland 

Der zweite Ersatzspieler Michael Freeman wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

57. Kolumbien

58. Irland

59. Iran

60. Luxemburg 

Der zweite Ersatzspieler Norbert Stull kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

61. Chile

62. Angola

63. Australien

64. Peru

65. Venezuela

66. Schottland

67. Portugal

68. Wales

69. Nigeria

70. Türkei

71. Turkmenistan

72. Färöer

73. Irak

74. Malaysia 

Der gemeldete Ersatzspieler Abd Hamid Majid kam nicht zum Einsatz.

75. Vereinigte Arabische Emirate

76. Puerto Rico

77. Andorra

78. Jamaika

79. Ecuador

80. Südafrika

81. Simbabwe

82. Russland D

83. Kenia

84. Jemen

85. Bolivien 

Der als Ersatzspieler gemeldete M. I. Lopez wurde nicht eingesetzt.

86. Libyen 

Der zweite Ersatzspieler Hassan Asabri wurde im Turnier nicht eingesetzt.

87. Zypern

88. Singapur 

Der Ersatzspieler Tang Kum Foo wurde nicht eingesetzt.

89. Katar

90. Trinidad und Tobago

91. El Salvador

92. Japan

93. Uganda

94. Libanon

95. Palästina 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Hatem Hadurani kam nicht zum Einsatz.

96. San Marino

97. Honduras

98. Nicaragua

99. Barbados

100. Macau

101. Botswana

102. Malta

103. Namibia

104. Mali

105. Jersey

106. Afghanistan 

Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Kavmal Kawah und Noorzad Abudullatif wurden nicht eingesetzt.

107. Niederländische Antillen

108. Guernsey

109. Seychellen

110. Amerikanische Jungferninseln

Quellen 
 Schacholympiade 1998 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 1998 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

1998
Schach 1998
Schach (Russland)
Sport (Elista)